Les Masters de snooker 2015 ont eu lieu du 11 au  à l'Alexandra Palace de Londres, en Angleterre.

Déroulement 
La compétition a été remportée par l'Anglais Shaun Murphy 10 manches à 2 face à l'Australien Neil Robertson.

Marco Fu a réalisé le  break maximum durant son match de premier tour contre Stuart Bingham. Il s'agissait de son  147 officiel, du  de la compétition des Masters et du  de la saison de snooker 2014-2015.

Dotation 
La dotation de  livres sterling est identique à l'édition précédente.

 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 

Meilleur break :

Tableau

Finale

Centuries (27) 

 Marco Fu 147,  103, 103 
 Stephen Maguire 137 
 John Higgins 132, 120, 104 
 Ali Carter 130
 Neil Robertson 128, 127, 117, 100 
 Shaun Murphy 127, 127, 103, 103, 102 
 Mark Allen 121 
 Mark Selby 120, 100 
 Ronnie O'Sullivan 116, 101, 101, 100 
 Judd Trump 109 
 Joe Perry 104, 104 
 Ricky Walden 100

Références 

Sport à Londres en 2015
2015
Snooker en 2015
Sport en janvier 2015